Santa Sofía kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Santa Sofía (kommun), Boyacá, 
 Santa Sofía (ort i Colombia, Boyacá, lat 5,71, long -73,60),

Mexiko 

 Santa Sofía, Chiapas, Tuzantán, 
 Santa Sofía, Oaxaca, Santa María Jacatepec,